Beniamino De Ritis – giornalista e scrittore italiano
 Fernando De Ritis – medico, scienziato e filantropo italiano
 Raffaele De Ritis – regista teatrale e storico italiano